Liberale Partij (Brazilië) (Partido Liberal) - benaming van 2 opgeheven Braziliaanse partijen
 Partido Liberal (Brazilië) - een bestaande Braziliaanse liberale partij
 Partido Liberal (Chili) - een Chileense liberale partij
 Partido Liberal (Chili, 1983-1994)
 Partido Liberal (Chili, 1998-2002)